William Lawrence House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Lawrence House (Massachusetts), ID-Nr. 85001531
 William Lawrence House (Ohio), ID-Nr. 79001884